

Biologia 
 Ibridazione – in genetica è il processo attraverso il quale si incrociano specie o varietà diverse di qualsiasi famiglia animale o vegetale.
 Ibridazione – in biologia molecolare si riferisce all'unione di due filamenti di DNA.

Antropologia 
 Ibridazione culturale – (melting pot) in antropologia

Chimica 
 Ibridazione – combinazione di orbitali atomici per formare nuovi orbitali appropriati per i legami.

Tecnologia 
 Ibridazione – nella tecnologia specialmente delle costruzioni

Altri progetti

Pagine correlate 

 Ibrido (disambigua)